Дау́д-паша (, ; 1767—1851, Медина) — последний мамлюкский правитель Багдадского пашалыка Османской империи (1817-31).

Биография 
По происхождению грузин. Дауд-паша мальчиком был привезен в качестве раба в Багдад и находился в услужении у багдадского паши.

В 1817 году был назначен пашой Багдада. Признавал сюзеренитет Османского султана, однако проводил самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Создал регулярную армию по европейскому образцу. Способствовал строительству каналов, организовал оружейную и суконную мануфактуры, открыл первую в стране типографию. Ввёл монополию на скупку и экспорт основных видов сельскохозяйственной продукции и ограничил власть кочевых племен.

Во время русско-турецкой войны 1828-29 пытался добиться полной независимости от турок. В начавшейся в 1830 войне с Османской империей потерпел поражение. Был низложен в сентябре 1831 года.

Придворным историком у Дауд-паши служил Усман ибн Санад.

Примечания

Литература 
 
 ;
 Юсуф Изз ад-Дин, Дауд-баша ва нихаят аль-мамлюк филь-Ирак (Дауд-паша и конец мамлюков в Ираке), Багдад, 1967;
 Чириков Е. И., Путевой журнал русского комиссара — посредника по турецко-персидскому разграничению. 1849—1852, СПБ, 1875;
 Longrigg S. H., Four centuries of modern Iraq, Oxf., 1925.

Ссылки 
 Возвышение мамлюков // mybiblioteka.su.

Правители XIX века